Патріа́рх ( — перший серед батьків; від  — верховний та  — батько) — титул єпископа головуючого в Патріархії.
 У Старому Заповіті титул легендарних праотців ізраїльського народу (Ной, Авраам, Яків) і (у духовному сенсі) — всього людства.
 Патріарх — у східному християнстві (зокрема, православ'ї) — глава автокефальної Церкви.
 Титул деяких римо-католицьких архієпископів (Венеція, Лісабон).
 Патріарх — «верховний батько» грецька назва старійшин, старшин, старост, старших людей, родоначальників у племен і народів античності, зокрема кочових племен Близького Сходу. В творах української літератури і в українській народній творчості слово могло вживатись до старих і мудрих людей, предків, дідів і прадідів, кобзарів, січових дідів та ін.

Див. також 
 Патріарх (християнство)

Джерела та література 
 В. В. Бурега, О. Б. Прокоп'юк. Патріарх // 
 П. Л. Яроцький. Патріарх //

Посилання 
 

Християнство
Церковні титули